Марија Лујза Габријела Савојска (; Торино, 17. септембар 1688 — Мадрид, 14. фебруар 1714) била је трећа ћерка савојског војводе Виктора Амадеуса II и Ане Марије Орлеанске.

Биографија 
Удала се 2. новембра 1701. за Филипа V, који је ступио на шпански престо, након смрти његовог оца 1700. Убрзо након тога избио је Рат за шпанско наслеђе, за време којег је Марија вршила улогу регента, у име свог супруга. Умрла је од туберкулозе, у 26. години живота. Иако су њени синови постали будући владари Шпаније, нису имали потомака.

Породично стабло

Спољашње везе 

Рођени 1688.
Умрли 1714.
Шпански владари
Добитници Златне руже